Александр Сегал:
 Сегал, Александр Израилевич (1905—1971) — советский живописец и педагог.
 Сегал, Александр Наумович (1919—2010) — советский и украинский артист балета и балетмейстер.